Les Tholiens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre, originaire du Quadrant Alpha.

Physiologie 
On ne connaît pas précisément l'apparence des Tholiens. C'est une espèce cristalline et non-humanoïde.

Il fait près de 80 °C à bord de leur vaisseau, ce qui indique que leur planète-mère n'est pas de classe M.

Culture 
C'est une espèce très agressive et très territoriale : elle ne tolère pas la moindre intrusion sur son territoire.

Technologie 
La technologie tholienne semble en avance sur la technologie de la Fédération. Ainsi deux vaisseaux tholiens ont été capables de tisser une toile d'énergie afin d'emprisonner l'.

Dès le , les vaisseaux tholiens ont un armement supérieur à celui de la Terre et à ceux des Sulibans.

Histoire 
En 2152, des vaisseaux tholiens tentent de s'emparer d'une navette venant du  (voir Star Trek: Enterprise : Le Vaisseau du futur - Future Tense).

En 2268, deux vaisseaux tholiens attaquent lEnterprise NCC-1701 du capitaine James Tiberius Kirk sous le prétexte que celui-ci a pénétré une zone annexe à l'Assemblée tholienne (voir Star Trek, la série originale : Le Piège des Tholiens - The Tholian Web).

En 2353, les Tholiens attaquent et détruisent complètement une station spatiale de la Fédération (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Icare - The Icarus Factor).

En 2371, un ambassadeur tholien visite la station Deep Space Nine (voir Star Trek: Deep Space Nine : Survivre à tout prix ? - Life Support).

En 2372, un observateur tholien participe à la conférence d'Anvers et trouve la mort lors d'un attentat provoqué par le Dominion (voir DS9 : L'Enfer sur Terre - Homefront).

En 2373, l'Assemblée tholienne signe un pacte de non-agression avec le Dominion, prélude à la guerre du Dominion (voir DS9 : L'Appel aux armes - Call to Arms).

Espèce extraterrestre de Star Trek